Statius ist der Name folgender Personen:

 Caecilius Statius (um 200 v. Chr.), römischer Dichter
 Gaius Iulius Statius Severus, römischer Suffektkonsul 154
 Lucius Statius Aquila, römischer Suffektkonsul 116
 Lucius Statius Quadratus, römischer Konsul 142
 Marcus Statius Priscus Licinius Italicus, römischer Konsul 159 und Militär
 Martin Statius (1589–1655), deutscher evangelischer Theologe
 Philipp Ludwig Statius Müller (1725–1776), deutscher Zoologe
 Publius Papinius Statius (1. Jahrhundert n. Chr.), römischer Dichter
 Tiberius Claudius Secundinus Lucius Statius Macedo, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Statius Lupus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Statius Praetuttianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:

 Stadius